Płudy peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Płudy, un village dans le powiat de Łuków
 Płudy, un village dans le powiat de Radzyń Podlaski